Aleck ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Aleck Creek, Fluss im Bundesstaat Oklahoma
 Aleck Island Branch, Fluss im Bundesstaat Georgia
 Aleck Lake, See im Bundesstaat Michigan
 Aleck Meadow Reservoir, Stausee im Bundesstaat New York

Siehe auch:

 Alec